Шушпан — в Симбирской и Пермской губерниях, согласно словарю Даля, мордовский балахон (у них руця), мужской и женский холщовый кафтан, с красной оторочкой, обшивкой, иногда вышитый гарусом. В Воронежской, Тамбовской и Рязанской губерниях — женская короткая одёжа, с перехватом, обычно суконная; зовут её и кофта, шугай и шушун. В Вологодской и Вятской губерниях — крашенинный сарафан особого покроя: с рукавами, без боров назади. На рязанщине — верхняя одежда женщин, холщовая сорочка, пониже колен, в шитках и оторочках; косонитого холста полукафтанье, с обшивкой ворота, коротких рукавов и пол синим и бурым плетежком; верхняя рубаха из белого понитка, с алыми протками.

См. также 
 Шушпанчик

Литература 
 
 
 
Русский национальный костюм